Элекеш () — венгерская фамилия.

Известные носители 
 Элекеш, Дежё (1889—1965) — венгерский шахматист.
 Элекеш, Жужа (род. 1955) — венгерская органистка.